La Coupe d'Allemagne de football 2005-2006 est la  de cette épreuve. Elle a été remportée par le Bayern Munich qui réalisa cette année-là, le doublé Coupe-Championnat.

Trente-deuxièmes de finale

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Bibliographie

 

 

2005-2006
Allemagne
Football en Allemagne en 2005
Football en Allemagne en 2006